Азо́вська ву́лиця — назва вулиці в населених пунктах колишнього СРСР.

Азовська вулиця — вулиця в Боярці.
 Азовська вулиця — вулиця в Києві.
 Азовська вулиця — вулиця у Львові.
 Азовська вулиця — вулиця у Ужгороді.

Вулиці